Álvaro Sandim foi um compositor e trombonista de música popular brasileira.

Era membro do rancho carnavalesco Flor do Abacate.

Compositores do Rio de Janeiro (estado)